A woman in love, een nummer van Frank Loesser uit 1955, gecoverd door o.m. The Four Aces, Marlon Brando en Jean Simmons, Frankie Laine en André van Duin
 Woman in Love (Barbra Streisand), een nummer van Barbra Streisand uit 1980
 Woman in Love (10cc), een nummer van 10cc uit 1992

 Zie ook
 Women in Love